Sengkang (Indonesië), een stad in de Indonesische provincie Zuid-Celebes
 Sengkang (Kulaijaya), een stad in het Maleisische district Kulaijaya
 Sengkang (Singapore), een stadsdeel van Singapore
 Sengkang (metrostation), een metrostation van de metro van Singapore aan de North East Line